

Staaf met specifiek dwarsprofiel 
 Rail (spoorwegen), spoorstaaf voor trein, tram of metro
 Derde rail, voor de stroomvoorziening van treinen en metrotreinen
 Monorail, enkele rail waarlangs een voertuig rijdt of zweeft
 Common-rail, centrale buis van systeem voor brandstofinspuiting in dieselmotoren
 DIN-rail, gestandaardiseerde bevestigingsrail voor elektrische apparatuur 
 Geleiderail of vangrail, die voorkomt dat voertuigen van de weg raken
 Montagerail, om onderdelen te bevestigen
 Gordijnrail of gordijnroe, om gordijnen op te hangen
 Schilderijrail, ophangsysteem voor schilderijen, foto's, enzovoorts
 Schuifdeurrail, waarover een schuifdeur loopt
 Fokkenschootrail, onderdeel van een zeilboot

Overige 
 Rails (tijdschrift), Nederlands tijdschrift voor treinreizigers
 Ruby on Rails, programmeeromgeving
 Rails (Steve Hackett), livealbum van Steve Hackett